Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Guillermo García López e Salvador Navarro che hanno battuto in finale Marc Gicquel e Édouard Roger-Vasselin 6-4, 0-6, [11-9].

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)
 Bart Beks /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

 Santiago González /  Diego Hartfield (quarti di finale)
 Adrián García /  Joseph Sirianni (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2006